Williston peut désigner :

Patronyme 

 Peter Williston Shor (1959-), est un mathématicien américain.
 Samuel Wendell Williston (1852-1918), paléontologue et entomologiste américain.

Toponyme

Williston, ville de la province sud-africaine du Cap-du-Nord

Le Lac Williston, plus grand lac artificiel d'Amérique du Nord, sur la rivière de la Paix (Peace River) dans le nord de la Colombie-Britannique

Williston, ville de Caroline du Sud dans le comté de Barnwell
 Williston, ville du Dakota du Nord dans le comté de Williams
 Williston, ville de Floride dans le comté de Levy
 Williston, ville du Maryland dans le comté de Caroline
 Williston, ville de l'Ohio dans le comté d'Ottawa
 Williston, ville du Tennessee dans le comté de Fayette
 Williston, ville du Vermont dans le comté de Chittenden
Patronyme anglais
Homonymie de localités aux États-Unis